Меттью Пітерман — американський продюсер.
 Дмитро Пітерман  (англ. Dmitry Piterman; 18 грудня 1963, Одеса) — американський бізнесмен українського походження.